Pierwszy rząd Antónia Costy
 Drugi rząd Antónia Costy